Церковь — многозначный термин.

 Церковь — христианская община в целом, форма организации верующих христиан.
 Церковь — культовое сооружение, предназначенное для собрания христиан, совершения богослужений и религиозных обрядов.
 Церковь — социальный институт, характеризующийся централизованным иерархическим управлением.
 Церковь — термин, используемый для обозначения христианской конфессии (например, Православная церковь, Католическая церковь, Лютеранская церковь и др.).
 Церковь — термин, используемый для обозначения национальных религиозных организаций в рамках христианских конфессий (например, Русская православная церковь, Сирийская католическая церковь, Эстонская евангелическо-лютеранская церковь и др.) (см. также Поместная церковь).
 Церковь — термин, используемый в названии некоторых движений и общин, которые рассматриваются как религия или обладают социальными, этическими или духовными качествами религии, но не принадлежат к традиционному христианству («Церковь саентологии», «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней» и т. п.).

Правописание «церковь» с большой или маленькой буквы 
Слово «церковь» пишется с большой буквы в следующих случаях:

 Когда этому слову придаётся особый высокий смысл или когда оно используется как термин для обозначения ключевого понятия, например: Отцы Церкви, Заповеди Церкви.
 Если оно используется вместо полного названия религиозной организации (например, вместо Русская православная церковь): решение Церкви.
 В значении «Божественное учреждение» — в религиозных текстах. Например, в религиозных текстах: Русская Православная Церковь, Римско-Католическая Церковь. Однако в светских текстах — с маленькой, например: Русская православная церковь, Римско-католическая церковь.

Слово «церковь» пишется с маленькой буквы в значениях «храм» и «религиозная организация», например: ходить в церковь, служить в церкви, отделение церкви от государства, его преследовали церковь и правительство.

См. также 

 Поме́стная це́рковь — термин христианской экклезиологии.
 Ру́сская правосла́вная це́рковь — самая крупная автокефальная поместная православная церковь в мире.
 Историческая церковь

Примечания